Беєр, також Беєр і Баєр (, інші варіанти: ) — прізвище німецького походження. Означає «житель Баварії», «баварець».

Відомі носії 
Відомі носії:
 Адольф фон Беєр (1835—1917) — німецький хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1905 року
 Генріка Беєр (1782—1855) — польсько-німецька художниця
 Маркус Беєр (1971—2018) — німецький професійний боксер
 Кароль Беєр (1818—1877) — польський фотограф, нумізмат
 Беєр Ко (1986-) — сінгапурська тенісистка
 Ойген Беєр (1882—1940) — австрійський і німецький офіцер, генерал піхоти вермахту

Див. також 
 Прііду Бейер (1957-) — естонський поет та викладач
 1896 Беєр (1896 Beer) — астероїд головного поясу, відкритий 26 жовтня 1971 року

Німецькі прізвища